Pontia са род дневни пеперуди от семейство Pieridae.

Списък.
 Pontia beckerii (Edwards, 1871) – Becker's White, Great Basin White, or Sagebrush White
 Pontia callidice (Hübner, 1799 – 1800) – Peak White
 Pontia chloridice (Hübner, 1808 – 1813) – Small Bath White
 Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – Bath White
 Pontia distorta (Butler, 1886) – Small Meadow White
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)
 Pontia glauconome (Klug, 1829) – Desert (Bath) White
 Pontia helice (Linnaeus, 1764) – Meadow White
 Pontia occidentalis (Reakirt, 1866) – Western White
 Pontia protodice (Boisduval & Le Conte, 1830) – Checkered White
 Pontia sisymbrii (Boisduval, 1852) – Spring White, California White, or Colorado White

Галерия

Източници 

Белянки